Papírsúlyú amatőr ökölvívók listája

David Ajrapetján
McWilliams Arroyo
Brahim Asloum 
Bedák Pál 
Yan Barthelemí 
Yuriorkis Gamboa
Gedó György
Paul Gonzales
Eric Griffin 
Jorge Hernández
Isaszegi Róbert 
Szergej Kazakov 
Oleg Kirjucsin
Lakatos Pál 
Rogelio Marcelo
Ivajlo Marinov
Nshan Muncsian 
Nordine Oubaali
Daniel Petrov
Maikro Romero 
Cou Si-ming 
Valerij Szidorenko
Brian Viloria
Szergej Vodopjanov

Ökölvívólisták